Amfisbena – legendarne zwierzę, obiekt badań kryptozoologii
 amfisbeny – gady łuskonośne